Dix se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Margaret A. Dix
 Michael W. Dix
 William Leroy Dix